Beagle Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Beagle Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Great Sandy Island (ö i Australien), Western Australia, 
 Beagle Island (ö i Australien), Tasmanien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar